Krangen ist der Name mehrerer Orte

 Krangen, Ortsteil von Neuruppin, siehe Krangen (Neuruppin)
 Krangen, Kr. Neustettin, siehe Krągi
 Krangen, Kr. Preußisch Stargard, siehe Krąg (Starogard Gdański)
 Krangen, Kr. Schlawe, siehe Krąg (Polanów)